Wakeman může znamenat:

 Příjmení osob
 Alan Wakeman (* 1947), britský hudebník, bratranec Ricka
 Rick Wakeman (* 1949), britský hudebník, bratranec Alana
 Oliver Wakeman (* 1972), britský hudebník, syn Ricka
 Adam Wakeman (* 1974), britský hudebník, syn Ricka
 Frederic Wakeman (1937–2006), americký historik

 Jiný význam
 Wakeman (Ohio), vesnice ve státě Ohio